|-
| 104101 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104102 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104103 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104104 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104105 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104106 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104107 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104108 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104109 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104110 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104111 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104112 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104113 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104114 - || || 10 de març, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 104115 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104116 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104117 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104118 - || || 9 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104119 - || || 9 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104120 - || || 10 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104121 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104122 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104123 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104124 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104125 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104126 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104127 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104128 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104129 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104130 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104131 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104132 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104133 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104134 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104135 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104136 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104137 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104138 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104139 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104140 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104141 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104142 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104143 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104144 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104145 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104146 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104147 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104148 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104149 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104150 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104151 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104152 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104153 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104154 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104155 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104156 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104157 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104158 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104159 - || || 10 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104160 - || || 10 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104161 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104162 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104163 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104164 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104165 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104166 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104167 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104168 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104169 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104170 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104171 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104172 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104173 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104174 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104175 - || || 6 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104176 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104177 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104178 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104179 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104180 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104181 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104182 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104183 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104184 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104185 - || || 9 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104186 - || || 9 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104187 - || || 9 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104188 - || || 12 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104189 - || || 12 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104190 - || || 12 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104191 - || || 12 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104192 - || || 14 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104193 - || || 14 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104194 - || || 11 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104195 - || || 12 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104196 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104197 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104198 - || || 11 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104199 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104200 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
4